Фернвайл () — мужское имя валлийского происхождения. Известные носители:
 Фернвайл ап Ител — король Гвента (750—775)
 Фернвайл ап Теудур — король Биэллта и Гуртейрниона в VIII веке
 Фернвайл ап Меуриг — король Гвента в конце IX века